Модуль (от  — мера):

 Модуль — функционально завершённый узел радиоэлектронной аппаратуры, оформленный конструктивно как самостоятельный продукт. См. также: унификация.
 Модуль (космонавтика) — конструктивно законченная составная часть орбитального средства, предназначенная для реализации целевых, управляющих и/или обеспечивающих функций самостоятельно или в составе орбитального средства.
 Модуль (архитектура) — предварительно заданная величина, размер, кратным которому принимаются остальные размеры при разработке или при оценке проекта здания.
 Модуль — шаг сетки, основа композиции полос и разворотов в модульной системе вёрстки.
 Модуль — произведение длины между перпендикулярами, ширины и высоты борта судна в судостроении.
 Модуль (реклама) — размеры графики для печатной рекламы.
 Модуль зубчатого колеса — основной параметр зубчатой передачи.
 НТЦ «Модуль» — компания, учреждённая в 1990 году предприятиями НПО «Вымпел» и НИИ Радиоприборостроения.

 Информатика
 Модуль (программирование) — функционально законченный фрагмент программы, оформленный в виде отдельного файла с исходным кодом или поименованной непрерывной её части.
 Исполнимый модуль — файл, содержащий программу в виде, в котором она может быть исполнена компьютером.
 Объектный модуль — файл с промежуточным представлением отдельного модуля программы, полученный в результате обработки исходного кода компилятором.
 Модуль ядра — объект, содержащий код, который расширяет функциональность запущенного или т. н. базового ядра ОС.

 Математика
 Абсолютная величина
 Модуль вектора
 Модули римановой поверхности
 Модуль над кольцом, в частности Нётеров модуль.
 Проективный модуль
 Инъективный модуль
 Конечнопорождённый модуль
 Артинов модуль
 Модуль непрерывности
 Сравнение по модулю
 Модуль перехода (логарифмы)
 Модуль автоморфизма

 Механика твёрдого тела
 Модуль потерь
 Модуль упругости
 Модуль Юнга
 Модуль сдвига
 Объёмный модуль упругости

См. также 
 Модульное обучение — в педагогике способ организации обучения с использованием законченных блоков учебного материала.

Примечания